Бродаль — норвежская фамилия.

Известные носители 
 Бродаль, Сверре
 Бродаль, Трюгве